Brander, een beroep (bijvoorbeeld jeneverbrander)
 Brander (sport), een bepaalde speler bij slagbal
 Brander (schip), een schip dat gevuld wordt met teer en explosieven
 Brander (energie), een toestel dat chemische energie omzet in thermische energie
Bunsenbrander, voor laboratoriumdoeleinden
 een apparaat dat digitale informatie op een optische schijf vastlegt:
Cd-brander, voor cd's
Dvd-brander, voor dvd's
Blu-ray-brander, voor blu-rayschijfjes